Fofana ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubakar Fofana (* 1967), malischer Künstler
 Adama Fofana (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Bakary Fofana (* 1966), ivorischer Boxer

 Cédric Fofana (* 2003), kanadischer Wasserspringer 
 Colomba Fofana (* 1977), französischer Leichtathlet 
 David Datro Fofana (* 2002), ivorischer Fußballspieler
 Fatim Fofana (* 1997), ivorische Judoka 
 Fodé Fofana (* 2002), niederländisch-guineischer Fußballspieler
 Gaossou Fofana (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Gueïda Fofana (* 1991), französischer Fußballspieler
 Hassane Fofana (* 1992), italienischer Leichtathlet
 Ibrahima Fofana (* 1946), guineischer Fußballspieler 
 Ibrahima Kassory Fofana (* 1954/5), guineischer Politiker
 Isha Fofana (* 1965), gambische Künstlern
 Ismaël Béko Fofana (* 1988), ivorischer Fußballspieler
 Issiaka Fofana (* ?), ivorischer Radrennfahrer
 Kajali Fofana, gambischer Politiker
 Lancine Fofana (* 1966), ivorischer Leichtathlet 
 Mamadou Fofana (* 1998), malischer Fußballspieler

 Moinina Fofana (* 1950), sierra-leonischer Militär und Politiker
 Moryké Fofana (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Moussa Fofana (* 1989), burkinischer Fußballtorhüter
 Pierrette Herzberger-Fofana (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdEP 
 Rokya Fofana (* 1997), burkinische Hürdenläuferin
 Sadik Fofana (* 2003), deutsch-togoischer Fußballspieler
 Seko Fofana (* 1995), ivorisch-französischer Fußballspieler
 Selim Fofana (* 1999), schweizerischer Basketballspieler
 Seydou Fofana (1993), malischer Taekwondoin 
 Wesley Fofana (* 2000), französischer Fußballspieler
 Yahia Fofana (* 2000), französisch-ivorischer Fußballtorwart
 Youssouf Fofana (* 1999), französischer Fußballspieler
 Yousouf Falikou Fofana (* 1966), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fofanah